Валерій Петрович Прохоренко (нар. 15 грудня 1975) — український фінансист, заступник Голови Національного банку України (з лютого 2012).

Біографія 

Працював топ-менеджером у банку «Фінансова ініціатива».

З 2007 — один із засновників (близько 30%) КБ «Глобус». До січня 2011 — голова правління цього банку.

З січня 2011 — директор Фінансового департаменту Національного банку України. Державний службовець 3-го рангу (з березня 2012).

На початку вересня 2013 року з'явилася інформація про його можливу відставку.

Примітки

Посилання 

 Довідка: Прохоренко Валерій Петрович
 Правління Національного банку України 
 Прохоренко Валерий Петрович
 Валерий Прохоренко, зампред НБУ: «На госслужбе больше ответственности, чем в бизнесе» 

Українські фінансисти